Золотоголовая цистикола () — птица из рода цистикол. Обитает в заболоченных районах Австралии, Камбоджи, Китая, Индии, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Непала, Новая Гвинея, Таиланда, Вьетнама и на Филиппинах. Длина тела 9—11,5 см, масса 7—10 г. Птица питается насекомыми и семенами. Считаются лучшими портными среди птиц: они часто используют паучьи нити для сооружения своего гнезда.

Такономия 
Впервые была описана натуралистами Николасом Вигорсом и Томасом Хорсфилдом в 1827 году и получила биномиальное название Malurus exilis. Видовое название exilis от латинского слова «маленький», «стройный» или «тонкий». Сейчас данный вид помещен в род цистикол, который был возведен немецким натуралистом Иоганном Якобом Каупом в 1829 году. Он был назван tailorbird, но он не тесно связан с Orthotomus, род, содержащий 13 видов, известных как tailorbirds.

Распознаются двенадцать подвидов:

 C.e. tytleri Jerdon, 1863 — Южный Непал и северо-восточная Индия, Северная Мьянма и Юго-Западный Китай
 C.e. erythrocephalus Blyth, 1851 — полуостров Индия
 C.e. equicaudatus Baker, E.C.S., 1924 — Восточная Мьянма, Таиланд и Индокитай
 C.e. courtoisi La Touche, 1926 — Южный и Восточный Китай
 C.e. volitans (Swinhoe, 1859) — Тайвань
 C.e. semirufus Cabanis, 1872 — Филиппины и Архипелаг Сулу
 C.e. rusticus Wallace, 1863 — Сулавеси и Южные острова Малуку
 C.e. lineocapilla Gould, 1847 — Суматра, юго-западный Борнео, Ява, Малый Сундас и Северо-Западная Австралия
 C.e. diminutus Mathews, 1922 — Новая Гвинея, острова в проливе Торрес и северо-восточная Австралия
 C.e. alexandrae Mathews, 1912 — внутренний север Австралии
 C.e. exilis (Vigors & Horsfield, 1827) — Восточная и юго-восточная Австралия
 C.e. polionotus Mayr, 1934 — архипелаг Бисмарк

Примечания 

Цистиколовые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1827 году